Алексей Александрович Гвоздев (, Санкт-Петербург, — 10 апреля 1939, Ленинград) — советский театральный критик, театровед, литературовед и педагог.

Биография 
Алексей Гвоздев родился 24 февраля 1887 года в Петербурге в состоятельной купеческой семье. Его отец, купец Александр Гвоздев, владел лавкой на территории нынешнего Апраксина двора, где торговал галантереей и модной одеждой. В 1903 году семья переехала в двухэтажный деревянный дом на Люцевской улице в Гатчине.  

В 1897—1905 годах Гвоздев учился в гимназии Петра и Павла (Петришуле), где преподавание велось на немецком языке; в 1905—1908 годах продолжал своё образование за границей: слушал лекции по литературе, философии и языкознанию в Лейпциге и Мюнхене.

В 1908 году Гвоздев поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1913 году. В 1916 году приступил к преподаванию в университете (приват-доцент) и других учебных заведениях столицы зарубежной литературы; первый университетский курс был посвящён творчеству Ж. Б. Мольера. В 1917—1920 годах преподавал в Томском университете, с 1919 года — профессор. В 1920 году Гвоздев вернулся в Петроград, с этого же года и до конца жизни преподавал в Ленинградском педагогическом институте, одновременно возглавлял сектор Института истории искусств (позже — Государственный научно-исследовательский институт театра, музыки и кинематографии).

В печати Алексей Гвоздев дебютировал весной 1914 года, и первая статья была направлена против Всеволода Мейерхольда, который в дальнейшем станет его кумиром. Поводом для статьи послужила переделка пьесы-сказки К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам», опубликованная Мейерхольдом в журнале с тем же названием. С 1915 года Гвоздев регулярно печатался в журнале либерально-демократической ориентации «Северные записки», где он вёл раздел «Литературная летопись».

В театроведении Гвоздев стал основоположником не существовавшей в дореволюционной российской науке дисциплины — истории западноевропейского театра; автор фундаментального труда «Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий» (1939).

Автор статьи «Балет» в первом издании БСЭ и нескольких статей в Литературной энциклопедии (подписаны А. Гвоздев).

Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках.

Семья 
 Первая жена (03.04.1895 — 12.07.1976) — Наталья Владимировна Шумкова (Султанова). Дочь (1921-1987) — Наталья Алексеевна Гвоздева. ∞ Борис Соломонович Черняк (Главный инженер Путьрема №3, позже Главный инженер Эрмитажа). Внук (1942-) — Александр Борисович Черняк (филолог). Правнук (1968-) — Алексей Александрович Черняк (президент Ассоциации молодёжной прессы земли Бремен, позже земли Северный Рейн-Вестфалия), (административный руководитель Международного Союза Предпринимателей Рурского региона).

Сочинения 
 Из истории театра и драмы. — , 1923.
 Театр имени Вс. Мейерхольда (1920—1926). — , 1927.
 Художник в театре. —  — , 1931.
 Лебединое озеро. — , 1931.
 Красный мак. — , 1931.
 Театр послевоенной Германии. —  — , 1933.
 История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. —  — , 1935.
 Западноевропейский театр на рубеже XIX—XX столетий. — , 1939.
 Театральная критика / Сост. и примеч. Н. А. Таршис. Л.: Искусство, 1987. 279 с.

Примечания

Литература, ссылки 
 Биография в Энциклопедии «Балет» (, 1981)
 Профессор А. А. Гвоздев (1887—1939) // Учёные записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. — , 1939. — Приводится библиографический список важнейших работ Гвоздева.
 Павлова В. Библиография работ A. A. Гвоздева // Театр и драматургия: сборник. — , 1959.
 Песочинский Н. О Ленинградской театроведческой школе // «Петербургский театральный журнал». — 2004, № 35.

Театроведы Российской империи
Театроведы СССР
Театральные критики Российской империи
Театральные критики СССР
Преподаватели Томского государственного университета
Ученики Петришуле
Похороненные на Литераторских мостках
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета